Pogoria (Pogoria I, Pogoria II, Pogoria III, Pogoria IV) – zbiorniki wodne w Dąbrowie Górniczej
 Pogoria – potok, lewobrzeżny dopływ Czarnej Przemszy (ujście w Będzinie-Ksawerze) mający swe źródła na terenie Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej; obecnie wypływa z oczek wodnych i przepływa kolejno przez Pogorie I, II, III
 Pogoria – dzielnica, osiedle robotnicze w Dąbrowie Górniczej wybudowane w okresie międzywojennym dla robotników piaskowni przez Francusko-Włoskie Towarzystwo Kopalń Węgla
 STS Pogoria – żaglowiec
 Pogoria – centrum handlowe w Dąbrowie Górniczej